Westmalle, une section de la commune belge de Malle
 Abbaye de Westmalle, abbaye de l'ordre cistercien de la stricte observance (trappiste) située à Westmalle
 Westmalle, une bière trappiste brassée depuis le  à l'abbaye de Westmalle